«Кризис на Земле-X» () — четвёртый ежегодный кроссовер между супергеройскими проектами американского канала The CW «Супергёрл», «Стрела», «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня». Состоит из 4 частей, которые были показаны 27 и 28 ноября 2017 года. Сюжет вращается вокруг свадьбы Барри Аллена и Айрис Уэст, на которую приглашены все их друзья и которая оказывается сорвана из-за вторжения их двойников с Земли-X.

Название и основной синопсис эпизода были раскрыты в сентябре 2017 года с началом производства эпизодов, составляющих данный кроссовер; также раскрылось, что в событиях «Кризиса на Земле-X» примут участие персонажи предстоящего анимационного веб-сериала «Борцы за свободу: Луч», которых на экране воплотят те же актёры, которые примут участие в его озвучивании.

Синопсис 
Барри Аллен готовится к свадьбе со своей невестой Айрис Уэст и приглашает на неё команду Стрелы, Легенд и Супергёрл. Церемония оказывается сорванной из-за внезапного вторжения армии нацистов с Земли-X, возглавляемой Чёрной стрелой, Овергёрл (злыми двойниками Оливера Куина и Кары Денверс) и старым врагом Флеша Эобардом Тоуном. Для борьбы с ними супергерои Земли-1 должны объединить усилия друг с другом, Гражданином Холодом(двойником-супергероем Леонарда Снарта с Земли-X) и Рэем Террилом, также известным как Луч.

Актёры и персонажи

Приглашённые персонажи 
 В сериях «Стрелы», «Флэша» и «Легенд завтрашнего дня» в качестве приглашённого персонажа появился Металло. Во «Флэше» также можно было увидеть Красного торнадо, а в «Супергёрл» — Короля акул и Доминатора.

«Супергёрл» 
 Джессика Паркер Кеннеди в роли официантки на свадьбе
 Даниэль Николет в роли Сесиль Хортон
 Патрик Сабонгуй в роли капитана 
 Уильям Кэтт в роли священника

«Стрела» 
 Колин Доннел в роли Прометея с Земли-X

Легенды завтрашнего дня 
 Сюзанна Томпсон озвучила ИИ временного корабля Wellenreiter

Производство

Развитие идеи 

Официальные кроссоверы между супергеройскими проектами канала The CW имели место начиная с телесезона 2013-14 гг., когда во втором сезоне телесериала «Стрела» впервые появился Барри Аллен, главный герой находящегося на тот момент в производстве телесериала «Флэш». Через год восьмые эпизоды третьего сезона «Стрелы» и первого сезона «Флэша» стали двумя частями кроссовера, получившего название «Флэш против Стрелы». В телесезоне 2014-15 гг. восьмые эпизоды этих сериалов вновь были объединены в кроссовер, целью которого было задать основу для нового проекта — «Легенд завтрашнего дня». В ноябре 2016 года вышла уже трилогия кроссоверов, события которой объединяли восьмые эпизоды «Стрелы» и «Флэша» и седьмой — «Легенд завтрашнего дня», а также частично затронули сериал «Супергёрл». Кроме того, в рамках «Супергёрл» и «Флэша» вышли эпизоды «Лучшие в мирах» и «Дуэт» соответственно, которые также являются официальными кроссоверами. В январе 2015 года президент The CW объявил о том, что они намерены выпускать кроссоверы, объединяющие восьмые эпизоды супергеройских проектов, каждый год.

О планах на новый кроссовер было объявлено в декабре 2016 года, когда Венди Мерикл сказала, что «хотите верьте, хотите нет, но мы уже имеем представление о том, чему мы хотим посвятить новый кроссовер. Это просто умопомрачительная вещь!». К февралю 2017 года был составлен план по созданию кроссовера из четырёх частей и, поскольку все сериалы получили новый сезон месяцем ранее, создатели стали искать пути по его реализации. По словам Эндрю Крайсберга: «Самое главное, что мы выучили [после „Герои объединяются“] и что облегчило нам жизни при съёмках „Вторжения!“, это что нужно начинать всё в дни закрытий шоу. Единственной трудностью является поиск актёров, поскольку шоу всё ещё продолжается. И вы по сути жонглируете четырьмя различными проектами». В мае Педовиц подтвердил, что «Чёрная молния» не станет частью нового кроссовера, поскольку сериал на момент составления плана не являлся частью Вселенной Стрелы.

В сентябре 2017 года стало известно, что кроссовер получил название «Кризис на Земле-X». Синопсис показал, что в нём также появятся Рэй Террил / Луч и другие Борцы за свободу, которые являются персонажами анимационного веб-сериала «Борцы за свободу: Луч». Расселл Тови, озвучивший Луча в мультсериале, также появится в образе своего персонажа в кроссовере.

Написание сценария 
В июне 2017 года Марк Гуггенхайм отметил, что инопланетную угрозу из «Вторжения!» будет трудно превзойти, поэтому основной упор в сценарии делается на «увеличение эмоциональности». Через месяц Мерикл добавила, что кроссовер будет «очень сильно погружён во Вселенную DC». В августе 2017 года во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков Марк Педовиц раскрыл, что в кроссовере будет романтическая линия, а Грег Берланти добавил: «Способ, который мы избрали, заключается в том, чтобы показать ещё более личную жизненную ситуацию, чем ранее. Там будет очень много таких жизненных ситуаций». В сентябре 2017 года гуггенхайм и Крайсберг признались, что «Кризис на Земле-X» создавался, чтобы «вспомнить ежегодные кроссоверы между Лигой справедливости и Обществом справедливости, на которых мы выросли и ждали точно также, как в детстве». Рассказ для всех частей кроссовера был написан Крайсбергом и Гуггенхаймом. Роберт Ровнер и Джессика Квеллер адаптировали первую часть его для «Супергёрл», Венди Мерикл и Бен Соколовски — вторую часть для «Стрелы», Тодд Хелбинг написал телесценарий для третьей части, запланированной в качестве серии «Флэша», а Фил Клемер и Кето Шимидзу — для четвёртой, которая выйдет в рамках «Легенд завтрашнего дня».

Съёмки 
Съёмки всех четырёх частей «Кризиса на Земле-X» стартовали 22 сентября 2017 года. Режиссёрское кресло эпизода «Супергёрл» занял Ларри Тенг, остальные эпизоды поставят Дермотт Даунс, Джеймс Бемфорд и Грегори Смит.

Музыка 
Блэйк Нили, основной композитор всех четырёх сериалов, отправился в Глендейл (Калифорния), где провёл восемь дней в студии звукозаписи The Bridge Recording Studio, в итоге записав два с половиной часа оригинального звукового материала.

Показ 
Первые две части кроссовера были показаны 27 ноября 2017 года в рамках сериалов «Супергёрл» и «Стрела», а оставшиеся две — на следующий день в рамках «Флэша» и «Легенд завтрашнего дня». Так как обычно эпизоды «Стрелы» транслируются в четверг в 20:00 по североамериканскому восточному времени, показ очередной серии специально для кроссовера перенесли на понедельник в 21:00. По словам Педовица, это позволит показать весь «Кризис на Земле-Х» всего за два вечера подряд, в отличие от «Вторжения!», на которое ушло фактически четыре вечера. Также он добавил, что «будет лучше и сложнее с точки зрения повествования, рассказать эту историю в виде двухсерийного, двухчасового телефильма». Как отметил Гуггенхайм, создатели «действительно подходили к этой тетралогии кроссоверов как к двум двухчасовым фильмам. В данном случае эпизоду „Супергёрл“ не обязательно нужно выглядеть как остальные эпизоды „Супергёрл“, а эпизоду „Стрелы“ — как остальные эпизоды „Стрелы“, как у нас было раньше».

Маркетинг 
Художник комиксов Фил Хименес нарисовал рекламный постер, который оформил в стиле выпуска Justice League #207 (октябрь 1982), который стал двадцатым по счёту кроссовером между сериями о Лиге справедливости и Обществе справедливости. В ноябре 2017 года вышло несколько промо-трейлеров к серии кроссоверов, 20 ноября в сервисе YouTube, на официальном канале The CW, вышел полноценный трейлер «Кризиса на Земле-X».

Примечания 

Кроссоверы Вселенной Стрелы
Эпизоды телесериала «Флэш» (2014)
Эпизоды телесериала «Стрела»
Эпизоды телесериала «Супергёрл»
Эпизоды телесериала «Легенды завтрашнего дня»
Фильмы о нацистах
Эпизоды сериалов на ЛГБТ-тематику
Телевизионные эпизоды о параллельных вселенных